Trinty Bridge peut référencer à :

 Trinty Bridge : pont de la ville de Salford, dans la banlieue de Manchester, en Angleterre ;
  : pont en arc à trois voies en pierre qui se dresse au cœur de Crowland, dans le Lincolnshire, en Angleterre.